Het ATP-toernooi van Stuttgart 2013 (met de officiële naam Mercedes Cup) werd gespeeld van 8 tot en met 14 juli 2013. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van TC Weissenhof in Duitse stad Stuttgart.

Het enkelspel werd gewonnen door Fabio Fognini. Hij versloeg in de finale Philipp Kohlschreiber met 5-7, 6-4 en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Facundo Bagnis en Thomaz Bellucci. Zij versloegen in de finale Tomasz Bednarek en Mateusz Kowalczyk met 2-6, 6-4 en [11-9].

Het toernooi van 2013 trok 43.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Stuttgart
Outdoor ATP-toernooi van Stuttgart